Райн:

Персоналии 
  (1895—1980) — американский ботаник и парапсихолог.
 Райн, Кендалл (род. 1943) — американский баскетболист.
 Райн, Михаэль — немецкий музыкант, фронтмен фолк-метал-группы In Extremo.
 Райн, Торбен (род. 2003) — немецкий футболист.
 Райн ап Кадуган (690—730) — король Диведа (710—730) и Брихейниога (710—720).
 Райн ап Маредид (умер в 804 или 808) — король Диведа.
 Райн Дремрид (ум. 510) — король Брихейниога.

Топонимы 
 Райн — город в Германии, в земле Бавария.
 Райн — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн.
 Райн — коммуна в Германии, в земле Бавария.

См. также 

 
 
 
 Райне
 
 
 Райня, Николае